Чемпионат Румынии по футболу 1986/1987 — 70-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1986/1987
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1986 году
1987 год в Румынии